Aert van der Neer – pittore olandese, padre di Eglon
Eglon van der Neer – pittore olandese, figlio di Aert